

Населені пункти та їхні частини
 Поґожалкі — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожалкі — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Поґожалкі — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Поґожалкі — частина міста Мщонув у Жирардовському повіті Мазовецького воєводства
 Поґожалкі — частина міста Пижице в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Поґожалкі — частина села Семехув у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поґожалкі — частина села Байди в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґожалкі — частина села Бжезувка в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки